Франц Миха́йлович Каме́нский (пол. Franciszek Dionizy Kamieński; 9 октября 1851, Люблин — 16 сентября 1912, Варшава) — ботаник, миколог.

По окончании курса Варшавской реальной гимназии отправился за границу, где занимался в лабораториях А. де Бари (Страсбург) и Ф. Кона (Бреславль). В 1875 году получил степень доктора философии в Страсбурге и с 1877 года вступил приват-доцентом в Львовский университет, а затем преподавателем ботаники в политехнической академии и ветеринарном институте того же города. В 1882 году признан магистром, в 1886 году доктором ботаники Санкт-Петербургским университетом (диссертация «Сравнительные исследования по развитию и строению пузырчаток», СПб., 1886) и в этом же году приглашён приват-доцентом ботаники в Новороссийский университет, с 1888 года — экстраординарный профессор там же. В 1887—1888 годах был командирован в Крым для изучения флоры Южного берега; в 1889 году — в Лондон для описания и обработки коллекций  в Королевские ботанические сады Кью, а в 1892 году для изучения тех же пузырчаток — на острова Цейлон и Яву.

Труды 
 "Zur Keimungsgeschihte der Choren" ("Botanische Zeitung", совместно с де-Бари, 1875) 
 "Vergleichende Untersuchung über die Entwickelungsgeschichte der Utricularien" (т. же, 1877);

на польском языке:
 "Исследование по развитию и росту пузырчатых, Utricularia" ("Отчет Краковской акд.", 1876),
 "О географическом распространении растений Eloden canadensis" ("Отчеты физиографической комиссии Краковской акд.", 1879);
 "Vergleichende Anatomie, der Prunulaceae" ("Abhandlungen der Natur. Ges. zu Halle", 1878);
 "Les organes végétatifs de Monotropa hypopitys L." ("Mémoires de la Société nat. des Sciences naturelles et mathém. de Cherbourg", 1882);
 "Neue und unbeschriebene Arten der Gattung Utricularia" ("Berichte der deutscher bot. Ges. in Berlin, 1894);

в "Записках Новоросс. общ. естествоиспытателей":
 "Материалы для морфологии и биологии Monotropa hipopitys L. и некоторых других сапрофитов" (1883);
 "Характеристика родов, составляющих сем. Lentibulariaceae" (1890);

в "Трудах СПб. общ. естествоиспытателей":
 "О так называемой пузырчатой микоризе" (1885) и др.

Отдельно вышли еще "О грибных болезнях винограда" (Од. 1888); "О явлениях симбиоза в растительном царстве" (Од. 1891).

Эпонимы 
Вид насекомоядных растений Utricularia kamienskii, эндемик окрестностей города Дарвин (Австралия).

Литература 
 

Ботаники Польши
Микологи Польши
Ботаники по алфавиту
Преподаватели Львовского университета
Преподаватели Новороссийского университета
Выпускники Варшавской гимназии